Даніель Ясінські (,  4 серпня 1989, Бохум, Німеччина) — німецький легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року.

Кар'єра

Посилання 
 Профіль на сайті IAAF 

Уродженці Бохума
Німецькі метальники диска
Німецькі бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2016
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Поляки Німеччини
Нагороджені Срібним лавровим листом